Луций Юний Квинт Вибий Крисп () — римский политический деятель второй половины I века.

Происходил из рода Вибиев из Верцелл. Его племянником был консул-суффект 86 года Квинт Вибий Секунд. По всей видимости, в правление Тиберия был включен в состав сената. Около 61 года Крисп был консулом-суффектом, затем он занимал должности куратора водоснабжения Рима и проконсула провинции Африка.

В 72—73 годах Юний исполнял обязанности легата пропретора Тарраконской Испании. В 74 году становится консулом-суффектом во второй раз вместе с Тиберием Плавтием Сильваном Элианом. В 83 году в третий раз становится консулом-суффектом вместе с Авлом Дидием Галлом Фабрицием Вейентоном. Крисп был другом императоров Вителлия, Веспасиана, Тита и Домициана, имел значительное влияние в сенате. Благодаря его вмешательству было наказано множество доносчиков времён Нерона. Скончался на 84 году жизни.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 12/2. c. 175.

Консулы-суффекты
Легаты пропреторы
Проконсулы Африки
Вибии
Родившиеся в I веке
Умершие в I веке